No Frills — шестой студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 1983 году под лейблом Atlantic Records. Пластинка получила звучание в жанре нью-вейв благодаря работе над ним продюсера Чака Плоткина.

Коммерческий приём 
Альбом стартовал с крайне низкими продажами в США, он смог добраться до шестидесятого места в альбомном чарте Billboard 200. Однако в Европе, точнее в Скандинавии, альбом стал крайне успешен (там данный альбом до сих пор является сам продаваемым релизом Мидлер), так в Норвегии альбом поднялся на третью позицию, а в Швеции смог возглавить чарт.

Сингл «Beast of Burden» также показал хорошие результаты в чартах, а в 1984 году на премии MTV Video Music Award выиграл несколько наград, в том числе за лучшее видео года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бетт Мидлер
Альбомы Atlantic Records
Кавер-альбомы